Капустин, Борис:
 Капустин, Борис Васильевич (1948—1996) — советский поэт и журналист.
 Капустин, Борис Владиславович (1931—1966) — советский военный лётчик 1-го класса, капитан.
 Капустин, Борис Гурьевич (род. 1951) — российский политический философ, доктор наук, специалист в области истории и теории западного либерализма.
 Капустин, Борис Николаевич (1894—1920) — дважды Краснознамёнец.